Thermus steht für:
 Thermus (Gattung), Gattung der Bakterien (s.h. Thermus aquaticus)

Thermus ist der Familienname folgender römischer Personen:
 Lucius Minucius Thermus, römischer Gesandter in Ägypten (154 und 145 v. Chr.)
 Marcus Minucius Thermus, römischer Politiker der späten Republik
 Quintus Minucius Thermus (Konsul 193 v. Chr.) († 188 v. Chr.), römischer Konsul 193 v. Chr.
 Quintus Minucius Thermus (Proprätor), römischer Politiker